

Toponymie

 le mont Hermon, une montagne de l'Anti-Liban ;
 Hermon, une communauté rurale du marz de Vayots Dzor en Arménie ;
 Hermon, une petite ville américaine dans l'État du Maine ;
 Hermon, ville américaine située dans l’État de New York ;
 Hermon, census-designated place située dans l’État de New York ;
 Hermon, un village d'Afrique du Sud.

Patronyme

 Michel Hermon, (1948- ), est un homme de théâtre et un chanteur français ;
 Sylvia Hermon, (1955- ), est une femme politique irlandaise.

Homonymie